Спиртзавод:
 Спиртовой завод — завод, осуществляющий производство спирта.

Населённые пункты 
 Спиртзавод — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Спиртзавод — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.